Siemens poate să însemne:
 Siemens AG, o companie activă pe plan mondial
Siemens-Schuckert 
Siemens & Halske 
Siemens Medical Solutions 
Siemens VDO Automotive AG
Siemens Business Services
Siemens Industrial Solutions and Services 
Siemens Verkehrstechnik
Siemens Austria
 Siemens (unitate), unitate de măsură a conductanței electrice(după numele inginerului și inventatorului german Werner von Siemens)
 Siemens-Martin, o metodă de purificare a fierului topit

Siemens este numele de familie ale următoarelor persoane:
 Adolf Siemens
 Arnold von Siemens
 Carl von Siemens
 Carl Friedrich von Siemens
 Carl Wilhelm Siemens
 Christian Ferdinand Siemens
 Ernst von Siemens
 Friedrich Siemens
 Georg von Siemens
 Hans Siemens
 Hermann von Siemens
 Werner von Siemens (fondatorul firmei Siemens AG) 
 Georg Wilhelm von Siemens

nume de familie